Zkratka DHT má více významů:

 Dihydrotestosteron – pohlavní hormon
 Distribuovaná hašovací tabulka – distribuovaná hašovací tabulka